Honvágydal (Idegenben keserűbb a sírás) Karády Katalin
Honvágydal (Heimweh) Boross Ida